STD eller std har flere betydninger:

 Internetstandard – STD-specifikation
 Severe Tire Damage – STD, amerikansk rock and roll-orkester fra Palo Alto, Californien
 Sexually Transmitted Disease – STD, fra engelsk. Betydende seksuelt overført sygdom.
 Standardafvigelse - fra engelsk standard deviation.

Se også 
 Standard (flertydig)